Amitsukujooq bezeichnet:
 Amitsukujooq (Fjord), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Amitsukujooq (Insel, Tasilik), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Amitsukujooq (Insel, Tasiusaq), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Amitsukujooq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Amitsukujooq (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Amitsukujooq (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Amitsukujooq (See, Ilulissat), See im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Amitsukujooq (See, Qaanaaq), See im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Amitsukujooq (Sund, Qaqortoq) (auch Utoqqarmut Ammaniki), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Amitsukujooq (Sund, Sisimiut), Sund im Distrikt Sisimiut, Grönland